Os condados do Quénia são unidades geográficas previstas na Constitução do Quénia aprovada em 2010. Os poderes desta instância foram definidos nos artigos 191 e 192, e também no "County Governments Act" de 2012. Cada condado possui uma vaga no Senado do Quénia e na Assembléia Nacional do Quénia. Existem 47 condados no país, sendo que suas divisas são baseadas nos antigos 47 Distritos do Quénia. Na reorganização das subdivisões administrativas quenianas, cada condado possui um comissionário que o governa. Os condados estão divididos em subcondados do Quénia e nos distritos eleitorais do Quénia.

Lista de condados 

 
Subdivisões do Quénia
Quenia
Subdivisões administrativas de países de primeiro nível